

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Witonia – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Witonia

Inne 
 Witonia – gmina wiejska
 Witonia – lewy dopływ Bzury
 Witonia – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Witonia (gromada)